«Кингс-Кросс Сент-Панкрас» — пересадочный узел Лондонского метро в боро Камден. На станции останавливаются поезда шести линий (на четырёх путях): Кольцевой, Метрополитен, Хаммерсмит-энд-Сити, Северной, Пикадилли и Виктория.

Комплекс станций метро «Кингс-Кросс Сент-Панкрас» объединяет шесть линий и является крупнейшим транспортным пересадочным узлом метрополитена Лондона. Относится к первой тарифной зоне.

История станции 
Станция была открыта в 1863 году в составе первой в мире линии метрополитена — «Метрополитен Рейлуэй». Платформы Грейт Норзерн, Пикадилли-энд-Бромптон Рейлуэй (сейчас часть линии Пикадилли) были открыты в декабре 1906 года, а Сити-энд-Саус Лондон Рейлуэй (сейчас часть Северной линии) — в мае 1907. 1 декабря 1968 года появилась платформа линии Виктория. 18 ноября 1987 года в наклонном ходу линии Пикадилли вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб 31 человек.

См. также 
 Вокзал Кингс-Кросс

Иллюстрации

Примечания 

Станции Лондонского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1863 году
Линия метрополитена Хаммерсмит-энд-Сити
Линия Метрополитен (Лондонский метрополитен)
Кольцевая линия Лондонского метрополитена
Северная линия
Линия Пикадилли
Линия Виктория